Софійський собор — християнський собор на честь Св. Софії

 Софійський собор (Київ)
 Софійський собор (Константинополь)
 Софійський собор (Трабзон), або Собор Святої Софії (Трабзон)
 Софійський собор (Новгород)
 Софійський собор (Полоцьк)
 Софійський собор (Рим)

Див. також 
 Собор святої Софії
 Базиліка Святої Софії в Салоніках

Інше 
 Софійський собор (помісний собор)